Kūhbanān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kūhbanān (kommunhuvudort i Iran), Kerman, 
 Shahrestān-e Kūhbanān, kommun, Kerman, 

Robotskapade Iranförgreningar